Lingula (lat. kleine Zunge) bezeichnet:

 In der Anatomie zungenförmige Strukturen:
 die Lingula mandibulae am Unterkiefer,
 die Lingula cerebelli des Kleinhirns,
 die Lingula sphenoidalis des Schädels,
 die Lingula pulmonis sinistri der linken Lunge.
 Einen zungenförmigen Anhang bei Lungenschnecken, siehe Latiidae.
 Eine Gattung der Armfüßer, siehe Lingula.